"San Matías" pode ser:
 San Matías, cidade hondurenha
 San Matías (Santa Cruz), cidade boliviana
 San Matías (El Salvador), no departamento de La Libertad

Ver também
 São Matias (desambiguação)

Desambiguações de topônimos